Кузьмичёв — фамилия.

Известные носители 
 
 Кузьмичёв, Алексей Викторович (род. 1962) — российский предприниматель.
 
 Кузьмичёв, Василий Филиппович (1913—1982) — Герой Советского Союза.
 Кузьмичёв, Виктор Игоревич (род. 1992) — российский футболист.
 
 Кузьмичёв, Дмитрий Владимирович (род. 1952) — советский и российский футбольный тренер.
 Кузьмичёв, Егор Кузьмич (1867—1933) — крестьянский поэт-самоучка.
 
 Кузьмичёв, Илья Александрович (род. 1988) — российский футболист.
 Кузьмичев, Лев Александрович (1937—2015) — русский художник, дизайнер, инженер.
 Кузьмичёв, Михаил Вадимович (род. 1964) — российский испытатель глубоководной военной техники. Герой Российской Федерации.
 Кузьмичёв, Николай Семёнович (1928—2016) — Герой Социалистического Труда, заслуженный шахтёр РСФСР.
 Кузьмичёв, Сергей Фёдорович (1908—1989) — начальник 9-го Управления МВД СССР, генерал-майор.

Кузмичёв 
 Кузмичёв, Федот Семёнович (1799—1868?) — русский писатель, поэт, прозаик.



См. также 
 Кузмичевка — хутор в Ростовской области.